Hessenliga ist der Name folgender Ligen im Bundesland Hessen:

 Eishockey-Hessenliga
 Fußball-Hessenliga
 Schach-Hessenliga